Budziszów ist Name folgender Orte in Polen:
 Budziszów (Kobierzyce) (Buchwitz) in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Kobierzyce (Koberwitz)
 Budziszów (Kostomłoty) (Baudis-Meesendorf) in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Kostomłoty (Kostenblut)
 Budziszów Mały (Klein Baudiß) in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Wądroże Wielkie (Groß Wandriß)
 Budziszów Wielkie (Groß Baudiß) in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Wądroże Wielkie (Groß Wandriß)